В данной статье приведен список игроков-иностранцев из ближнего и дальнего зарубежья, защищавших цвета ХК «Амур» (Хабаровск). В этом списке не приведены игроки, выступавшие во времена СССР и прибывшие из других союзных республик. В статистике указаны все матчи игроков в Суперлиге, Высшей Лиге и КХЛ за СКА (Хабаровск), СКА-Амур (Хабаровск) и Амур в регулярном чемпионате, плей-офф и Кубке Надежды. Матчи за «Амур-2», «Голден Амур» и «Амурские Тигры» не приведены.

Жирным выделены игроки, выступающие за команду на данный момент. Звёздочкой * отмечены игроки, которые не считались в лиге легионерами.

Игроки только с иностранным гражданством

Вратари

Защитники

Нападающие

Игроки с зарубежным и российским гражданством

Вратари

Защитники

Нападающие

Примечания 

ХК «Амур»